

Temporalité 
 La date, une indication temporelle définissant un jour unique
 Date certaine, utilisée en droit
 Date julienne, date selon le calendrier julien
 Date limite de consommation

Toponymes 
 Date, une ville de la préfecture japonaise de Fukushima
 District de Date, district de la préfecture de Fukushima
 Date, une ville de la province japonaise de Hokkaidō

Patronymes 
 clan Date, un clan du Japon féodal
 Date Masamune, un daimyō du Japon féodal
 Kimiko Date, joueuse de tennis japonaise
 Terry Date, producteur américain de musique

Culture 
 Date stellaire, système de datation fictif de l'univers Star Trek
 Blind Date, émission de télé réalité américaine

Informatique 
 date, commande système Unix
 date, métadonnée pour spécifier un jour calendaire
 date, une instruction sous DOS et Windows.

Autres 
 DATE : Direction de l'administration territoriale de l'État, en France

Voir aussi 

 DaTe, une association d'étudiants de l'Université finlandaise de Åbo Akademi à Turku
 La datte, le fruit du palmier dattier
 Speed dating
 Blind date